Dispar is Latijn voor 'verschillend' of 'ongelijk', en is een term die in de biologie wordt gebruikt. 

Veel soorten hebben de soortnaam dispar gekregen. Voorbeelden van namen met dispar zijn:
 Grote vuurvlinder (Lycaena dispar), een vlinder uit de familie van de Lycaenidae
 Dispar (geslacht), een geslacht van dikkopjes